Le Coup de lune, le roman de Georges Simenon paru en 1933
 Coup de lune (Colpo di luna), le film italien d'Alberto Simone sorti en 1995
 Un « coup de lune » est l'idée, sans fondement scientifique, d'une insolation liée à la lune.

Références